Laurent Tirard – regista, sceneggiatore e critico cinematografico francese
 Pierre Tirard – politico francese
 René Tirard – velocista francese